Аавік — естонське прізвище.

 Аавік Йоганнес (1880—1973) — естонський мовознавець, реформатор і стандартизатор сучасної естонської мови.
 Аавік Евальд (нар. 1941) — естонський актор.
 Аавік Прийду Едуардович (1905—1991) — естонський живописець.
 Аавік Юхан (1884—1982) — естонський композитор, диригент, музичний педагог.

Естонські прізвища